Verduni csata (1792)
Verduni csata (1916)